Omphaloscelis rufa är en fjärilsart som beskrevs av Tutt 1892. Omphaloscelis rufa ingår i släktet Omphaloscelis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
rufa